28th Street peut faire référence à plusieurs des stations de métro situées sur la  de Manhattan, à New York, dont :
 28th Street, station de la ligne  IRT Broadway – Seventh Avenue (route 1 et 2) ;
 28th Street, station de la ligne BMT Broadway (route N et R) ;
 28th Street, station de la ligne IRT Lexington Avenue (route 6).